La Coppa del Re 1977 è stata la 41ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1976-1977

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1977
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Palma di Maiorca